Saharov ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.

 Andrej Dimitrijevič Saharov (1921—1989), ruski fizik, kozmolog, oporečnik in borec za človekove pravice
 Andrej Nikolajevič Saharov (*1930), ruski zgodovinar
 Ivan Petrovič Saharov (1807—1863) ruski narodopisec, folklorist, arheolog in paleograf
 Jurij Serafimovič Saharov (*1938), ruski inženir in računalnikar
 Konstantin Vjačeslavovič Saharov (1881—1941), ruski beloarmejski general
 Mihail Stepanovič Saharov (1768—1842), erenburški in ufški episkop
 Sergej Semjonovič Saharov (arhimandrit Sofronij) (1896—1993)
 Vsevolod Ivanovič Saharov (*1946), ruski filolog, pisatelj in kritik